Långbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långbergstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Långbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Långbergstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,79 ha)
Långbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Långbergtjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn